Iowa é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Iowa (Iowa)
 Condado de Iowa (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos